Dorfkirche Eiche steht für:
 Dorfkirche Eiche (Ahrensfelde) im Ortsteil Eiche von Ahrensfelde im Landkreis Barnim im Land Brandenburg
 Dorfkirche Eiche (Potsdam) im Ortsteil Eiche der Landeshauptstadt Potsdam im Land Brandenburg